Het judotoernooi in de klasse tot 100 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op donderdag 14 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Ihor Makarov uit Wit-Rusland, die in China ontbrak op de tatami. In 2008 ging het goud naar Tuvshinbayar Naidan uit Mongolië. De Nederlander Henk Grol behaalde brons. In totaal kwamen 32 judoka's uit 32 landen uit in de half-zwaargewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3
| RD1 = Halve finale
| RD2 = Finale

| RD1-team01=  Henk Grol 
| RD1-score01= 0100
| RD1-team02=  Askhat Zhitkeyev
| RD1-score02= 1010
| RD1-team03=  Movlud Miraliyev
| RD1-score03= 0000
| RD1-team04= {{nowrap| Tuvshinbayar Naidan}}
| RD1-score04= 0010

| RD2-team01=  Askhat Zhitkeyev
| RD2-score01=0010
| RD2-team02=

Eindrangschikking 

Mannen 100